Bever kan syfta på följande:

 Bever, Belgien, ort och kommun i Flandern
 Bever, Schweiz, ort och kommun i Graubünden